Carmonita kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carmonita (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Carmonita (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar